Fantomas oder Fantômas steht für:
 Fantômas, eine Kriminalromanserie von Pierre Souvestre und Marcel Allain

 Fantômas (Band), US-amerikanische Supergroup
 (242492) Fantomas, ein Asteroid des mittleren Hauptgürtels
 Übername der sowjetischen Lokomotiven der SŽD-Baureihe 2ТЭ116
 Fantômas, Themenhefte der Monatszeitung analyse & kritik in 13 Ausgaben von April 2002 bis Sommer 2008, siehe Analyse %26 kritik #Fant%C3%B4mas

Fantomas oder Fantômas ist ein Film- und Fernsehtitel:
 Fantômas (Serie 1913), französische fünfteilige Reihe aus dem Jahr 1913
 Fantomas (Serie 1920), US-amerikanische zwanzigteilige Reihe aus dem Jahr 1920

 Fantomas (1964), französische Kriminalkomödie des Regisseurs André Hunebelle aus dem Jahr 1964
 Fantomas gegen Interpol aus dem Jahr 1965
 Fantomas bedroht die Welt aus dem Jahre 1967

 Fantomas (1932) von Paul Fejos aus dem Jahr 1932
 Fantomas (1946) von Jean Sacha aus dem Jahr 1946
 Fantomas gegen Fantomas von Robert Vernay aus dem Jahr 1949

 Fantômas (Vierteiler), vierteilige Reihe aus dem Jahr 1980